Witness — второй студийный альбом группы blessthefall, выход которого состоялся 6 октября 2009 года. Это первый альбом который был записан с новым вокалистом Боу Боканом.

Список композиций

Участники записи 
 Боу Бокан — чистый вокал
 Эрик Ламберт — соло-гитара, бэк-вокал
 Майк Фрисби — ритм-гитара
 Джаред Уарт — бас-гитара, экстрим-вокал
 Мэтт Трейнор — ударные инструменты

Альбомы Blessthefall
Альбомы Fearless Records